Oziorsk – miasto w obwodzie czelabińskim w Rosji
 Oziorsk – miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji